Ephorie bezeichnet:
 Ephorie (Kirchenbezirk), einen Kirchenbezirk in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Ephorien werden auch die regionalen Abteilungen des griechischen Kulturministeriums genannt:
 Ephorie für Prähistorische und Klassische Altertümer (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)
 Ephorie für Byzantinische und Nachbyzantinische Altertümer
 Ephorie für Private Archäologische Sammlungen
 Ephorie für Unterwasser-Altertümer
 Ephorie für neuere Denkmäler
 Ephorie für Paläoanthropologie und Speläologie